Новотроицкий сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Тальменском районе Алтайского края России. Административный центр — село Новотроицк.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 965 человек, в том числе 460 мужчин и 505 женщин.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 3 населённых пункта:
 Митюшово (село) — 
 Новотроицк (село, административный центр) — 
 Таскаево (село) —

Примечания 

Сельские поселения Алтайского края
Муниципальные образования Тальменского района